Szúnyog-sziget, a Mosoni-Duna által kialakított sziget Győrnél 
 Szúnyog-sziget, a Népsziget egyik köznyelvi neve
 Szúnyog-sziget, hajóállomással rendelkező sziget Pákozdnál
 Szúnyog-sziget, a Duna–Dráva Nemzeti Park területén fekvő sziget